Towanda kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Towanda (Illinois)
Towanda (Kansas)
Towanda (Pennsylvania)